Флаг муниципального образования Бара́бинский район Новосибирской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, в котором символически отражено природное, историческое, экономическое своеобразие района, составленный и употребляемый в соответствии с федеральным законодательством и правилами геральдики и вексиллологии.

Флаг утверждён 25 апреля 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Барабинского района представляет собой прямоугольное полотнище, верхняя половина которого имеет золотой (жёлтый) цвет, нижняя лазоревый (синий, голубой) цвет.

В центре полотнища расположен червлёный шар, обременённый двумя обращёнными друг к другу серебряными журавлями с поднятыми крыльями и расположенным между ними золотым кувшином (крынкой), наполненным молоком.

Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Символика 
Золотой (жёлтый) цвет — символ радушия, гостеприимства, справедливости, а также развитого сельского хозяйства — «золотых» полей, являющегося одним из основных источников богатства и благополучия жителей района.

Лазоревый (синий, голубой) цвет — символ благополучия, мира, верности, движения вперёд, большого количества озёр, расположенных на территории района и имеющих важное рыбопромысловое значение.

Червлёный (красный) цвет — символ мужества, смелости, любви, памяти о жителях района, отдавших свою жизнь, защищая Отечество.

Червлёный (красный) шар имеет двойное значение и отражает:
 во-первых — солнце, символ света, силы и тёплых дружественных отношений;
 во-вторых, круг — колесо, солярный знак, символ движения, истины, стремления к счастью и удачи. На флаге Барабинского района колесо символизируют Транссибирскую железную дорогу и её исключительную роль в формировании и развитии Барабинского района и его административного центра — города Барабинска.

Два танцующих серебряных журавля символизируют постоянное движение — «перелёт», встречу, жизнь. Аллегорически, «встречающиеся» журавли подчёркивают специфику Барабинска, как крупного, «стыковочного» узла на Транссибе.

Золотой кувшин, наполненный до краёв молоком, символизирует постоянный достаток, олицетворяя «чашу изобилия», а также развитое в Барабинской лесостепи молочное животноводство. Издавна Барабинское масло славилось не только в России, но пользовалось спросом и в Европе.

Примечания 

Флаги с изображением журавля
Флаги с изображением кувшина